Joaquim Sampaio ist der Name folgender Personen:

* Joaquim Sampaio (Sportschütze) (* 1914), portugiesischer Sportschütze 
 Joaquim Sampaio (Radsportler) (* 1970), portugiesischer Radrennfahrer